Контві́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 195 км на захід від Парижа, 15 км на південний схід від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1-1-2017 Контвіль, Еран, Бії, Ф'єрвіль-Бре i Пуссі-ла-Кампань було об'єднано в новий муніципалітет Валамбре.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Контвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Контвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос